Strickland peut désigner :

Patronymes

 Agnes Strickland (1796-1874), historienne et femme de lettres britannique ;
 Donna Strickland (né en 1959), physicienne canadienne, lauréate du prix Nobel de physique en 2018 ;
 Gerald Strickland (1861-1940),  Strickland (Royaume-Uni) et  de Catena (Malte), homme politique maltais et britannique ;
 Hugh Edwin Strickland (1811-1853), ornithologue et géologue britannique ;
 Lily Strickland (1884-1958), compositrice, écrivain et peintre américaine ;
 Marcus Strickland (1979-), saxophoniste et compositeur américain ;
Marilyn Strickland (1962-), femme politique américaine ;
 Napoleon Strickland (1919-2001), multi-instrumentiste américain ;
 Rod Strickland (1966-), joueur américain de basket-ball ;
 Ted Strickland (né en 1941), homme politique américain ;
  ;

Toponymes

Strickland, communauté située dans le canton de Fauquier-Strickland en Ontario;
 Fauquier-Strickland, canton situé dans le district de Cochrane en Ontario;

Strickland, cours d'eau de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme